Це список емуляторів гральних консолей.

Аркадні емулятори

Atari

Домашня консоль

Atari 2600

Atari 5200

Atari 7800

Atari Jaguar

Портативна консоль

Atari Lynx

Nintendo

Домашня консоль

Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System

Nintendo 64

Nintendo 3DS

GameCube

Wii / Wii U

Nintendo Switch

Портативна гральна система

Game Boy / Game Boy Color

Game Boy Advance

Nintendo DS / 3DS

Virtual Boy

Sega

SG-1000 / SC-3000

Master System / Game Gear

Genesis (Mega Drive)

Sega Saturn

Dreamcast

Sony

PlayStation

PlayStation 2

PS3 / PS4

PlayStation Portable

Microsoft

Xbox / Xbox 360

Примітки

Література 
 
 
 
 
 

Списки:Програмне забезпечення
Комп'ютерні та консольні ігрові пристрої